Die 29. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1925/1926 statt.

Servette Genf konnte den Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde 1926 zum fünften Mal Schweizer Meister. Zusammen mit den Grasshoppers und den Young Boys Bern (die beide ebenfalls im Finale vertreten waren) wurde Servette Genf somit Schweizer Rekordmeister.

Modus 

Die höchste Spielklasse, die Serie A wurde in drei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Die Sieger der drei Gruppen traten in Finalspielen um die Meisterschaft gegeneinander an.

Serie A

Gruppe Ost

Die Spiele 

|}

Gruppe Zentral

Die Spiele 

|}

Gruppe West

Die Spiele 

|}

Finalspiele 

|}

Entscheidungsspiel 

|}

Durch das gewonnene Entscheidungsspiel ist Servette Genf Schweizer Meister 1926.

Serie Promotion

Ost

Gruppe 1

Gruppe 2

Entscheidungsspiel 
Der Winterthurer Sportverein gewann das Entscheidungsspiel gegen den FC Baden.

Zentral 
FC Black Stars Basel ist Sieger der Gruppe Zentral.

West 
 Servette Genf 2 (Finalteilnehmer)
 Concordia-Juvena Yverdon (Barrageteilnehmer)

Da Servette bereits in der Serie A spielt, ist Concordia-Juvena für die Barrage qualifiziert.

Finalspiele 

|}

Entscheidungsspiel 

|}

Black Stars Basel ist Sieger der Gruppe Promotion.

Barrage Serie A/Promotion

Gruppe Ost 

|}

Der SC Veltheim verbleibt in der Serie A.

Gruppe Zentral 

|}

Der FC Grenchen verbleibt in der Serie A.

Gruppe West 

|}

Der FC Fribourg verbleibt in der Serie A.

1926
Fußballsaison 1925/26